Vind kan syfta på:

 Vind – flödet av luft i atmosfären
 Vindsvåning – en del av ett hus
 Vind (adelssläkt) – en gammal dansk adelssläkt
 Vind, Jylland – en by i västra Jylland i Hernings kommun.

Personer
 Ole Vind (1590–1646), en dansk präst